Peška je příjmení následujících osobností:
 Bedřich Peška (1820–1904), český básník, spisovatel a překladatel
 Jaroslav Peška (* 1960), moravský archeolog
 Pavel Peška (1926–2013), český ústavní právník
 Zdeněk Peška (1900–1970), český právník a politický vězeň

Podobná příjmení 
 Pešek
 Pešák

Česká příjmení